La route départementale 775 peut désigner :
 la route départementale 775 (Indre-et-Loire) correspondant à une partie indréloirienne de la RN 675 déclassée
 la route départementale 775 (Maine-et-Loire) correspondant partiellement à la partie angevine de la RN 775 déclassée mais reprise pour correspondre à la partie angevine de l'axe Angers-Rennes
 la route départementale 775 (Morbihan) correspondant à la partie morbihannaise de la RN 775 déclassée

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Réseau routier d'Indre-et-Loire
 Réseau routier de Maine-et-Loire
 Réseau routier du Morbihan

775